Oekraïens curlingteam (mannen)
 Oekraïens curlingteam (vrouwen)
 Oekraïens curlingteam (gemengd)
 Oekraïens curlingteam (gemengddubbel)